Милићи могу да буду:

 Милићи, град и сједиште општине Милићи, Република Српска, БиХ
 Општина Милићи, општина у Републици Српској
 Милићи (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Република Србија
 Милићи (Бановићи), насеље у општини Бановићи, Федерација БиХ, БиХ
 Милићи (Словенија), насеље у општини Чрномељ, Република Словенија

Види још 
 Милић